Bergrevier Siegen steht für folgende Verwaltungsbezirke des Bergamtes Siegen im Siegerland, Nordrhein-Westfalen:

 Bergrevier Siegen I
 Bergrevier Siegen II